«I’m Different» (; ) — совместный сингл корейских певиц Ли Хай и Ли Сухён, участницы дуэта Akdong Musician. Также, в качестве приглашённого исполнителя в записи принял участие рэпер Bobby, участник бойз-бенда .

Сингл был издан в формате цифровой дистрибуции 11 ноября 2014 года лейблами YG Entertainment и KT Music. В первую неделю после выхода сингл возглавил корейский хит-парад Gaon Digital Chart.

В рецензии издания Billboard «I’m Different» описывается как дуэт, вдохновлённый джазом и фанком, отражающий уникальный стиль и энергию обеих певиц.

Чарты

Примечания 

Песни на корейском языке